Wirtschaftsführer bezeichnet

 Manager (Wirtschaft), in der Regel den Leiter eines Unternehmens oder Abteilungen davon
 Deutscher Wirtschaftsführer, 1929 erschienenes Nachschlagewerk mit kurzen biographischen Angaben zu mehr als 13.000 führenden Persönlichkeiten der Wirtschaft in Deutschland